Альберт Штрёк (, 12 февраля 1903, Надьварад — 9 мая 1971) — румынский и венгерский футболист, играл на позиции правого крайнего нападающего.
Также известный как Адальберт Штрёк и Альберт Тёрёк. Игрок двух национальных сборных — Румынии и Венгрии.

Карьера в Румынии 
Выступая на родине, успел сменить три команды: «Старуница» (Орадя), «Орадя» и «Фулгерул» (Кишинев). В те времена румынские клубы выступали в региональных лигах, победители которых попадали в финальный турнир, где разыгрывали титул чемпиона Румынии. Лишь однажды команда, в составе которой выступал Штрёок, была участником финального турнира: в 1922 году «Старуница» победила в округе Орадю, после чего в 1/4 финала уступила «Виктории» из города Клуж (2:2, 0:2).

3 сентября 1922 года дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Румынии в игре против сборной Польши (1:1). В общем сыграл за команду 8 матчей и забил 2 мяча в 1922—1926 годах.

В 1924 году был участником Олимпийских игр в Париже. Сборная Румынии выступила неудачно, уступив в первом же матче Нидерландам — 0:6. В этом матче на позиции вратаря также играл старший брат Альберта — Штефан Штрёк, на счету которого есть три матча в национальной сборной.

Карьера в Венгрии 
С 1927 по 1932 годы выступал за столичную команду «Уйпешт», В 1930 году завоевал с командой первый в её истории титул чемпиона страны, отыграв 19 матчей, в которых забил 4 гола. Через год команда вновь стала чемпионом, на счету Штрёка 8 голов в 22 матчах турнира.

Две лучшие команды Венгрии получали возможность попробовать свои силы в Кубке Митропы, международном турнире для сильнейших клубов центральной Европы. В этом соревновании «Уйпешт» преуспел в 1929 году. На пути к финалу команда прошла пражскую «Спарту» (6:1 и 0:2) и венский «Рапид» (2:1 (с голом Штрёка), 2:3 и 3:1 в переигровке в дополнительное время благодаря хет-трику главного бомбардира команды Иштвана Авара, также выходца из Румынии). В финале «Уйпешт» переиграл другую чешскую команду — «Славию». Уже в первом матче «Уйпешт» получил весомое преимущество 5:1, а один из мячей забил Штрёк. В ответном матче команды сыграли 2:2. Всего в Кубке Митропы в составе «Уйпешта» на счету Штрёка 13 матчей в 1927—1932 годах.

«Уйпешт» и «Славия» через год снова встретились в финале международного турнира — Кубка Наций. Эти соревнования состоялись в Женеве во время проведения Чемпионата мира в Уругвае. В нём принимали участие чемпионы или обладатели кубков большинства ведущих в футбольном плане континентальных стран Европы. «Уйпешт» поочередно переиграл испанский «Реал Унион» (3:1), нидерландский «Гоу Эгед» (7:0), швейцарский «Серветт» (3:0) и пражскую «Славию» в финале (3:0).

После переезда в Венгрию активно привлекался в состав национальной сборной Венгрии. Всего сыграл за команду 15 матчей и забил три мяча. Принимал участие в двух матчах розыгрышей Кубка Центральной Европы, турнира, который традиционно проводился между сборными Италии, Австрии, Швейцарии, Чехословакии и Венгрии.

После «Уйпешта» выступал в швейцарской команде «Ла-Шо-де-Фон».

Достижения 
  Обладатель Кубка Митропы: 1929
 Чемпион Венгрии (2): 1929/30, 1930/31
 Серебряный призёр Чемпионата Венгрии: 1931/32
 Бронзовый призёр Чемпионата Венгрии: 1927/28, 1928/29
 Обладатель Кубка Наций 1930

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте national-football-teams.com 
 Профиль на сайте romaniansoccer.ro 
 Профиль на сайте magyarfutball.hu 
 Все матчи за сборную 

Футболисты Румынии
Футболисты Венгрии
Игроки сборной Румынии по футболу
Игроки сборной Венгрии по футболу
Игроки ФК «Уйпешт»
Игроки ФК «Ла-Шо-де-Фон»
Игроки ФК «Орадя»
Футболисты на летних Олимпийских играх 1924 года